Iradj ;
 Iradj Azimi ;
 Iradj Gandjbakhch ;
 Iradj Mirza.

Voir aussi